Agnieszka von Waiblingen (ur. koniec 1072; zm. 24 września 1143 w Klosterneuburgu) – księżna Szwabii i margrabina Austrii.

Życiorys 
Agnieszka była drugą córką cesarza Henryka IV i Berty Sabaudzkiej. Jej bratem był cesarz Henryk V.

Małżeństwo z Fryderykiem I Szwabskim 
24 marca 1079 w Ratyzbonie została przez ojca zaręczona z księciem Fryderykiem I z dynastii Hohenstaufów. Była to nagroda za jego „wierną służbę”. Małżeństwo zostało zawarte w 1086 i umożliwiło późniejsze starania Staufów o koronę niemiecką.

Fryderyk szwabski i Agnieszka mieli jedenaścioro dzieci

 Heilika (zm. zapewne po 1110), pochowana w klasztorze Ensdorf, ∞ Fryderyk III z Lengenfeld (zm. 3 kwietnia 1119), pochowany w Ensdorf
 Bertrada (Berta) (ur. ok. 1088/89, zm. po 1120, przed 1142), ∞ I Adalbert von Ravenstein, hrabia Elchingen i Irrenberg, II hrabia Henryk von Aichelberg
 Fryderyk II Jednooki (ur. 1090; zm. 1147) książę szwabski 1105-1147, 
 ∞ I ok. 1119-1121 Judyta Bawarska, córka księcia Henryka IX Czarnego z dynastii Welfów,
 ∞ II ok. 1132-1133 Agnieszka z Saarbrücken, córka hrabiego Fryderyka I z Saargau
 Hildegarda
 Konrad III (ur. 1093; zm. 1152) książę Frankonii 1116-1120, król niemiecki 1138-1152,
 ∞ I ok. 1115 Gertruda von Kulmbach, córka hrabiego Henryka z Rothenburga, 
 ∞ II przed 1134 Gertruda von Sulzbach (zm. 1146), córka hrabiego Berengara I; 
 pozamałżeński związek z Gerbergą liberrimae conditionis
 Gizela
 Henryk (zm. przed 1102)
 Beatrycze, założyła 1146 klasztor Michaelstein
 Kunegunda (Kunizza) ∞ książę Heinrich
 Zofia ∞ hrabia Adalbert
 Fides (Gertruda), wzmiankowana 1136-1182, założyła 1157 klasztor św. Teodora w Bambergu; zm. tamże jako zakonnica,
 ∞ Hermann von Stahleck (zm. 2 października 1156 w Ebrach)

Małżeństwo z Leopoldem III Świętym 
Po śmierci Fryderyka w 1105 Agnieszka poślubiłą w 1106 margrabiego Leopolda III Świętego. Małżeństwo zapośredniczył jej brat Henryk V chcąc wynagrodzić przyszłego zięcia za pomoc przeciw ojcu cesarzowi Henrykowi IV.

Leopold i Agnieszka mieli dziesięcioro dzieci:

 Henryk Jasomirgott (ur. 1107; zm. 1177)
 Leopold IV Szczodry (ur. ok. 1108; zm. 1141)
 Berta (zm. ok. 1150) ∞ hrabia Heinrich III von Regensburg
 Agnieszka Babenberg (zm. 1160-1163) ∞ książę Władysław II Wygnaniec
 Ernst (zm. po 1137)
 Otto von Freising (ur. ok. 1112; zm. 1158)
 Konrad, biskup Pasawy w latach 1148-1164, arcybiskup Salzburga w latach 1164-1168 (ur. ok. 1115; zm. 1168)
 Elżbieta (zm. 1143) ∞ Hermann II von Winzenburg
 Gertruda (zm. 1151) ∞ król czeski Władysław II
 Judyta ∞ margrabia Wilhelm z Montferratu.

Agnieszka von Waiblingen została pochowana wraz ze swoim drugim mężem w klasztorze w Klosterneuburgu.

Rodowód

Linki zewnętrzne 
 Biogram
 Biogram w Österreich-Lexikon

Dynastia salicka
Urodzeni w 1072
Zmarli w 1143
Żony władców